ХК «Сибирь» — российский профессиональный хоккейный клуб из Новосибирска. Выступает в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Клуб был образован в 1962 году в результате объединения новосибирских команд «Динамо» и «Химик». С 1964 года домашние матчи проводит в ЛДС «Сибирь».

Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных хоккейным клубом  «Динамо» (Новосибирск) с 1948 по 1962 год и  ХК «Сибирь» (Новосибирск) с 1962 года по настоящее время.

ХК Динамо (Новосибирск)

Чемпионат СССР, Класс «А»

Чемпионат России

Континентальная хоккейная лига

Ссылки 
 Хоккейные архивы

ХК «Сибирь» Новосибирск
Статистика сезонов хоккейных клубов